Becca Gardner (Bellevue, Washington, 4 de março de 1990) é uma atriz estadunidense. 

Cresceu em Lake Tahoe, na Califórnia, onde se mudou com sua família quando ainda tinha 2 anos de idade. Começou a atuar aos quatro anos em musicais como o Grupo de Teatro Infantil Missoula, que viajou por Lake Tahoe. Depois da experiência, esteve em produções regionais de teatro que vão de "Scrooge" para "Midsummer Nights Dream", Gardner viajou de Lake Tahoe para Los Angeles para audições, aulas, alunos e filmes independentes. A carreira de Becca foi lançada com um papel em "An Unfinished Life (Um Lugar para Recomeçar)" onde atuou ao lado de Morgan Freeman, Jennifer Lopez e Robert Redford. Gardner continua a viver em Lake Tahoe com a mãe, o pai, um irmão e mais duas irmãs. Atualmente está filmando seu próximo filme, que se chama The Governess, ainda sem título no Brasil.

Filmografia 
 2003: What Ever Happened to Alice… Bonnie
 2003: The Practice … Anna Vjorka
 2005:An Unfinished Life… Griff Gilkyson
 2006:Grey's Anatomy… Bex Singleton
 2010: The Governess …

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos